A Map of All Our Failures () — одиннадцатый полноформатный студийный альбом группы My Dying Bride, выпущенный в 2012 году лейблом Peaceville Records.

Об альбоме 
Дословно название переводится как «Карта всех наших неудач», но более литературным языком название данного альбома можно перевести как: «Список наших поражений». На данном альбоме, в отличие от предыдущего, группа вернулась к привычной для неё атмосфере дум метала.

Оформлением альбома занимался Rhett Podersoo.

Список композиций 
«Kneel Till Doomsday» — 07:52
«The Poorest Waltz» — 05:08
«A Tapestry Scorned» — 08:00
«Like a Perpetual Funeral» — 08:32
«A Map of All Our Failures» — 07:52
«Hail Odysseus» — 08:54
«Within the Presence of Absence» — 08:50
«Abandoned as Christ» — 08:38

Участники записи 
Aaron Stainthorpe — вокал
Andrew Craighan — гитара
Hamish Hamilton Glencross — гитара
Shaun Macgowan - клавишные, скрипка
Lena Abé — бас-гитара
Shaun Taylor-Steels — ударные

Примечания 

Альбомы Peaceville Records
Альбомы My Dying Bride